Дурнь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 50 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 705 осіб у працездатному віці (15-64 років) 478 були активні, 227 — неактивні (показник активності 67,8%, у 1999 році було 69,8%). З 478 активних працювало 430 осіб (223 чоловіки та 207 жінок), безробітних було 48 (16 чоловіків та 32 жінки). Серед 227 неактивних 53 особи були учнями чи студентами, 77 — пенсіонерами, 97 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 487 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1159,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Дурнь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн